

Geografia 
 Monte Romito – monte sull'Appennino sopra il comune di San Giustino in Umbria 
Romito – quartiere di Firenze
 Colle Romito – frazione del Comune di Ardea
 Il Romito – frazione del comune italiano di Pontedera in Toscana 
 Grotta del Romito – sito archeologico della Calabria
 Torre del Romito – promontorio della costa livornese
 Romito – Lungomare di Livorno
 Chiesa del Sacro Cuore al Romito – chiesa di Firenze

Persone 
 Felipe Romito – cantante argentino
 Francesco Romito – rapper italiano conosciuto con lo pseudonimo di Stokka
 Loredana Romito – attrice italiana
 Niko Romito – cuoco e docente italiano

Altro 
 Clan Romito – clan mafioso coinvolto nella Faida del Gargano

Pagine correlate 
 Romita
 Romiti